Mao puede hacer referencia:

Personas 
 a Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista Chino que lideró la revolución comunista en China en 1949.
 a Mao Ichimichi, actriz de voz y modelo japonesa, conocida por su pseudónimo M.A.O..

Cine y televisión 
 a Mao Zedong 1949, película china estrenada en el 2019;
 Personaje femenino protagonista del anime Shining Tears X Wind;
 MAO MAO, una serie de manga japonesa.

Bioquímica 
 a la monoamino oxidasa, que en el ámbito de la bioquímica aparece mencionada frecuentemente por sus siglas MAO;

Lugares 
 al Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes en la ciudad de Manaos (Brasil), cuyo código IATA es MAO;
Mao población en la provincia de Sichuan, China.
 la ciudad de Mahón, capital de la isla de Menorca (España), que oficialmente y en catalán se denomina Maó;
 la ciudad de Mao en Chad;
 la ciudad de Mao en la República Dominicana;
 el río Mao en la República Dominicana;
 el río Mao en la provincia de Lugo (España).
 el río Mao en la provincia de Orense (España).

Música 
 a una banda de rock argentina.

Juegos 
 a un juego de naipes.